Ниже представлен список фильмов, созданных при участии Аргентины в 2001 году.

Ссылки 
 Аргентинские фильмы 2001 года на сайте Internet Movie Database

Списки фильмов Аргентины по годам 
Фильмы Аргентины 2001 года